

Geografia 
 Argentia – località canadese

Sport 
 Hockey Club Argentia – società di hockey su prato italiana
 Unione Sportiva Argentia – società calcistica italiana